Jinseo-myeon kan avser:
 Jinseo-myeon, Buan-gun, socken i Buan-gun, Norra Jeolla, Sydkorea
 Jinseo-myeon, Paju, socken i Paju, Gyeonggi, Sydkorea